Алекс Стивен Брюс (родился 28 сентября 1984 г.) — профессиональный футболист, защитник клуба «Килмарнок». Порой выступает на месте опорного полузащитника. Является сыном бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» Стива Брюса. Родился в Норидже, играл за молодёжную и взрослую сборные Ирландии (только товарищеские матчи). В 2011 году тогдашний тренер сборной Северной Ирландии Найджел Уортингтон уговорил его сменить футбольную принадлежность.

Футбольная карьера

Ранние годы 
Родился в Норвиче, но в возрасте 3-х лет переехал в Манчестер, куда его отца пригласили играть. Занимался в академии Манчестер Юнайтед, но в возрасте 16 лет покинул её и переехал в «Блэкберн Роверс» в качестве стажера. В 2002 году подписал свой первый профессиональный контракт, и вместе с командой выиграл молодёжное первенство (до 19 лет) в сезоне 2002/03. 26 декабря дебютировал в игре против «Хартлпул Юнайтед», а после был отдан в 3-х месячную аренду в клуб третьего дивизиона «Олдем Атлетик». Сыграл в рамках кубка Англии 8 января 2005 года, когда «Олдему» удалось выбить «Манчестер Сити».

27 января 2005 года, в качестве свободного агента, перешёл в «Бирмингем Сити», где тренером работал его отец. Сезон 2005/06 он доигрывал в аренде в 3-х разных клубах: «Олдеме», «Шеффилд Уэнсдей» и «Транмир Роверс». В новом сезоне Брюс сыграл несколько матчей за «Бирмингем», однако клуб не смог спастись от вылета в Чемпионшип. В прессе часто звучали обвинения в кумовстве, и клубное руководство посчитало, что игрок (сын) и тренер (отец) должны быть разделены, чтобы первый мог нормально прогрессировать.

Ипсвич Таун 
Летом 2006 переехал в «Ипсвич Таун» в качестве свободного агента, подписав 3-летний контракт. Начал в клубе очень успешно, стал любимцем фанатов, за жажду борьбы и несгибаемость характера. Проявлял универсализм, играя на разных позициях. Благодаря хорошей игре был вызван в сборную Ирландии летом 2007 года. В ноябре 2008 года его просматривали скауты «Фиорентины».

Забил свой первый гол за новый клуб в ворота старого — «Бирмингема». Второй мяч был забит в ворота «Кристал Пэлас». 27 августа 2009 года стал капитаном команды. Покинул клуб после ссоры с менеджером (тренером) Роем Кином.

Лестер Сити 
1 февраля 2010 года на правах аренды перешёл в «Лестер Сити» до конца сезона 2009/10. 7 февраля дебютировал за клуб, выйдя за минуту до конца на замену. Потом не играл из-за травмы (грыжа) несколько недель. После возвращения играл левого защитника, дошёл до полуфинала плей-офф за выход в Премьер-лигу, где по пенальти уступили «Кардифф Сити». Хотел остаться в «Лестер Сити», однако был вынужден вернуться обратно.

Лидс Юнайтед 
30 июля 2010 присоединился к «Лидс Юнайтед». В «Лидсе» Брюс играл с переменным успехом, борясь с высокой конкуренцией (в частности с капитаном команды Ричардом Нейлором и Томом Лисом) и травмами. 24 ноября 2011 года уходил в месячную аренду в «Хаддерсфилд Таун». В январе ходили слухи об интересе к игроку со стороны «Лос-Анджелес Гэлакси», но слухи так и остались слухами. Стороны решили не продлевать истекающий контракт и Брюс вновь стал свободным агентом по окончании сезона 2011-12.

Халл Сити 
30 июля 2012 года Брюс присоединился к «Халл Сити», который возглавил его отец. За «тигров» Брюс сыграл большую часть матчей в Чемпионшипе. Вместе с командой добился права выступать в Премьер-лиге.

Карьера в сборной 
Мог играть за сборные Ирландии и Северной Ирландии (откуда родом его бабушки), а также Англии, где он вырос. Получил приглашение играть за Северную Ирландию до 21, но предпочел Ирландию до 21. Также играл за Ирландию Б против Шотландии Б в ноябре 2006 года. 23 мая 2007 дебютировал за взрослую сборную Ирландии в товарищеском матче против Эквадора.

Летом 2011 согласился играть за сборную Северной Ирландии, согласно правилам ФИФА имел на это право, так как не был заигран в официальных матчах ни за одну сборную. Дебютировал 6 февраля 2013 года в матче против Мальты.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте клуба «Халл Сити»
 Профиль на официальном сайте Премьер-лиги
 

Футболисты Северной Ирландии
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Транмир Роверс»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Бери»
Игроки ФК «Килмарнок»